Франческо Де Грегори (, род. 4 апреля 1951 в Риме) — итальянский автор-исполнитель.

Один из самых значимых артистов на итальянской сцене. Очень часто его называют просто Principe («Принц»), за элегантность лирики.

Биография

Дискография

Студийные альбомы

Награды 
 Офицер Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» — 26 мая 2005, Рим.

Примечания 

Авторы-исполнители Италии
Офицеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»